Isabelle Fromantin (1970-), infirmière française ;
 Jean-Christophe Fromantin (1962-), homme politique français.